Force Majeure steht für:

 Fachbegriff für Höhere Gewalt
 Force Majeure (Dezron-Douglas-Album), Jazzalbum von Dezron Douglas und Brandee Younger (2020)
 Force Majeure (Tangerine-Dream-Album), Musikalbum von Tangerine Dream
 Force Majeure (Doro-Album), Musikalbum von Doro
 Force Majeure Originaltitel des in Deutschland als Höhere Gewalt (Film) erschienen Filmdramas
 Force majeure, Originaltitel von Der Preis der Freiheit (1989), französischer Film von Pierre Jolivet